Веревкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Веревкино — деревня в Курском районе Курской области.
 Веревкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.